Эта статья содержит информацию о групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА 2008/09.

В групповом этапе участвуют 32 клуба: 16 команд, получивших автоматическую квалификацию, и 16 победителей третьего квалификационного раунда.

Клубы разделены на 8 групп по 4 команды в каждой. Команды, занявшие в группе первые два места, проходят в плей-офф. Команды, занявшие третье место, переходят в Кубок УЕФА на стадию 1/16 финала.

География турнира 
В групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА 2008/09 представлены национальные лиги следующих стран:
 Англия, Испания, Италия — по 4 команды,
 Франция — 3,
 Германия, Украина, Португалия, Румыния — по 2,
 Нидерланды, Греция, Беларусь, Дания, Кипр, Турция, Швейцария, Шотландия, Россия — по 1.

Жеребьёвка 
Жеребьёвка состоялась 28 августа 2008 года в Монако. Перед жеребьёвкой 32 команды были разбиты на 4 корзины в соответствии с их коэффициентами. В результате жеребьёвки были образованы 8 групп по 4 команды — по 1 команде из каждой корзины.

Турнир 

В данной статье указано центральноевропейское время.

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Группа E

Группа F

Группа G

Группа H

Примечания

Ссылки 
 Раздел турнира на сайте УЕФА

Лига чемпионов УЕФА 2008/2009